Qinghe Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qinghe Qu (härad i Kina, Liaoning), 
 Qinghe Qu (härad i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar